Darkly, Darkly, Venus Aversa е девети студиен албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Концептуален албум, разказващ за демона Лилиту.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Джеймс Макилрой – китара
 Дейв Пайбъс – бас
 Мартин Шкарупка – барабани
 Ашли Елайлън – клавиши

Допълнителен персонал 
 Марк Робсън – оркестрация
 Анди Джеймс – допълнителна китара
 Луси Аткинс – вокали
 Дора Кемп – бек вокали и хор
 Ралф Уудуърд – аранжимент
 Рут Маккейб, Тим Кътс, Крейг Милър, Филипа Мен, Ана Кулън – хор

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2010 година